Droga krajowa B82 (Austria)
 Droga krajowa B82 (Niemcy)

Zobacz też